Gästrikland kan syfta på:

 Gästrikland – ett landskap i sydöstra Norrland i mellersta Sverige
 Gästriklands bergslag – en benämning på bergsbruket i trakten runt Torsåker och Ovansjö
 HMS Gästrikland (J22) – en jagare
 Gästriklands valkrets – en tidigare valkrets vid valen 1911–1920 till andra kammaren
 Gästriklands kontrakt – ett kontrakt i Uppsala stift
 Gästriklands östra tingslag – ett tidigare tingslag 1880–1971
 Gästriklands östra tingslags valkrets – en tidigare valkrets vid valen till andra kammaren 1866–1908
 Gästriklands västra tingslag – ett tidigare tingslag 1880–1971
 Gästriklands västra tingslags valkrets – en tidigare valkrets valen till andra kammaren 1866–1908